Ženská čtyřhra Guadalajara Open Akron 2022 probíhala ve druhé polovině října 2022. Do deblové soutěže guadalajarského tenisového turnaje, hraného na tvrdých dvorcích Panamerického tenisového centra v Zapopanu, nastoupilo dvacet osm dvojic. Jednalo se o úvodní ročník dodatečně zařazené události v dějišti Turnaje mistryň 2021. Konal se jako poslední řádný turnaj sezóny a závěrečná část osmidílné série v kategorii WTA 1000.

Bývalá deblová světová čtyřka a grandslamová šampionka ve čtyřhře Lucie Hradecká ukončila ve 37 letech profesionální kariéru poté, co s Tchajwankou Čan Chao-čching prohrály v úvodním kole.

Vítězem se stal australsko-brazilský pár Storm Sandersová a Luisa Stefaniová, který ve vyrovnaném finále zdolal kazachstánsko-brazilskou dvojici Anna Danilinová a Beatriz Haddad Maiová. Po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–7 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Sandersová na okruhu WTA Tour vybojovala pátý deblový titul a první v kategorii WTA 1000. Po skončení se poprvé posunula do elitní světové desítky, když figurovala na 8. příčce žebříčku čtyřhry. Pro Stefaniovou to bylo rovněž páté turnajové vítězství na túře WTA, druhé v kategorii WTA 1000 a druhé po roční absenci způsobené přetržením předního zkříženého vazu na US Open 2021.

Semifinálovou výhrou nad první světovou dvojicí Krejčíková a Siniaková si Danilinová s Haddad Maiovou zajistily poslední osmé účastnické místo na závěrečný Turnaj mistryň.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Guadalajara Open
WTA Tour 2022